Пате́льня (від ) — діалектна назва сковороди.
  (Patelnia) — півострів на острові Кінг-Джордж. Назва дана польською експедицією — за характерну поверхню, що нагадує сковороду () — пласку й скелясту, яка служить лежбищем морським тваринам.